Paba ist der Familienname folgender Personen:
 Alice Paba, italienische Popsängerin

PABA steht als Abkürzung für:
 p-Aminobenzoesäure, organische Carbonsäure